Никола́й Миха́йлович Дени́сов (, деревня Бурцево Клементьевской волости Рузского уезда Московской губернии, Российская империя — 13 января 1945, Бутырская тюрьма, Москва, СССР) — российский футболист-любитель (основной род занятий — инженер-гидротехник), нападающий. Провёл 1 матч за сборную Московской футбольной лиги и 3 матча за сборную Российской империи.

Биография 
Николай Михайлович Денисов родился в деревне Бурцево Клементьевской волости Рузского уезда Московской губернии (ныне — в Можайском районе Московской области) старшим сыном, третьим по счёту ребёнком из пяти, в зажиточной крестьянской семье Михаила Лазаревича и Анисии Петровны Денисовых. Отец в 1898 году основал в Москве собственную производственную контору по буровым работам (4—5 мастеров, 20—25 рабочих-бурильщиков) и управлял ею до самой смерти. В 1912 году он приобрёл в Москве два доходных дома: одноэтажный по Хапиловской улице, 89, и двухэтажный по Рыкунову переулку, 20, в одной из квартир которого поселился вместе с семьёй.

Николай Денисов учился в Техническом железнодорожном училище в Москве и параллельно увлечённо занимался футболом, с 1912 года играл в «Кружке футболистов Сокольники», а уже в 1913 году выступал в товарищеских матчах за сборные Москвы и Российской империи. По окончании училища в 1916 году был призван на германский фронт, откуда демобилизовался по ранению в 1918 году. В том же году умерли оба его родителя.

22 июля 1919 года женился на потомственной дворянке Александре Александровне Хруновой (1900—1985) — внучке тайного советника Петра Александровича Хрунова, военного хирурга, участника Хивинского похода. Молодожёны поселились в квартире мужа в Рыкуновом переулке, где семья проживала до 1960-х годов, когда дом был снесен за ветхостью. Их дети:
 Татьяна Николаевна Денисова (1921—1997)
 Ольга Николаевна Ткачёва (Денисова) (1923—1997)
 Николай Николаевич Денисов (1925—2001)
 Михаил Николаевич Денисов (1930—2019) — доктор геолого-минералогических наук, профессор. Главный научный сотрудник Всероссийского института экономики минерального сырья.

После 1929 года работал старшим инженером-гидротехником в «Бургеотресте» по обеспечению Москвы и Московской области питьевой водой, продолжая, таким образом, буровое дело своего отца. В годы Великой отечественной войны осуществлял руководство работами по обеспечению водоснабжения частей Сталинградского и других фронтов. 5 ноября 1943 года арестован НКВД у себя в квартире. На следствии, как сообщил его однокамерник, себя виновным не признал и никого не оговорил. Осуждён Особым совещанием при НКВД. Умер в Бутырской тюрьме 13 января 1945 года от туберкулёза. Решением Военной коллегии Верховного суда 29 марта 1956 года реабилитирован за отсутствием состава преступления.

Карьера

Клубная 
Выступал за клуб «КФС».

11 апреля (24 апреля) 1914 года в составе сборной Московской футбольной лиги забил единственный гол в ворота противника в товарищеском матче с командой Лондонского университета, посвящённом открытию нового стадиона Клуба Спорта «Орехово» в городе Орехово-Зуево. Матч, на котором присутствовало около  зрителей, завершился со счётом 2:1 в пользу гостей:Первый тайм остался за англичанами. 1:0. В середине второго форвард Денисов забил ответный мяч. Однако сборная футбольная команда Лондонского университета сумела провести ещё один мяч и вышла победителем.

В сборной 
Дебютировал за сборную России 14 сентября 1913 года в товарищеском матче против Норвегии.

Правый крайний Денисов<…> Сразу игра начинается жаркая, изобилующая многими интересными моментами. Сперва нападает Россия и частенько обстреливает норвежские ворота. Однако голкипер на высоте своего призвания и хорошо берет не только shout`ы издалека, но работает удачно и в толкучке. В середине первой половины интересный момент: Денисов хорошим пасом посылает мяч в центр; Житарев с хода берет его в 5 шагах от гола полувоздушным ударом. Однако Оммот отбивает этот, казалось бы, неминуемый гол.

Матчи и голы за сборную Российской империи 

Итого: 3 матча; 0 побед, 3 ничьих, 0 поражений.

Завершение карьеры 
После возвращения с фронта из-за травмы колена был вынужден прекратить карьеру полевого игрока, однако в 1920—1922 годах всё ещё судил матчи МФЛ.

Оценки 
По мнению безымянного корреспондента московской газеты «Футболист» (1913), Николай Михайлович попал в сборную России и получил место крайне правого игрока случайно. Характерной особенностью его игры является «сильный удар в гол, абсолютно непригодный для паса в центр». К достоинством же Денисова корреспондент относит быстрый бег, физическую силу и «умение вырываться».

Комментарии

Примечания

Библиография

Ссылки 
 Профиль на сайте «Сборная России по футболу»
 

Футболисты Российской империи
Игроки ФК «Знамя Труда»
Игроки сборной Российской империи по футболу
Репрессированные в СССР
Умершие от туберкулёза
Посмертно реабилитированные в СССР